Neptune est initialement la francisation du latin Neptunus, nom du dieu romain des mers et du règne aquatique.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Neptune est la huitième et dernière planète du Système solaire.
 Les Neptune froids, les Neptune chauds, les super-Neptunes et les mini-Neptunes sont différents types d'exoplanètes, comparables en partie à la planète Neptune.

Biologie 
 Le dynaste Neptune est une espèce d'insectes coléoptères, de la famille des Scarabaeidae.

Informatique 
 Microsoft Neptune est une version abandonnée de Microsoft Windows.

Armement
 Neptune, missile de croisière anti-navire ukrainien.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Neptune est le dieu romain des eaux vives et des sources puis, assimilé au dieu grec Poséidon, celui des mers et du règne aquatique.
 Neptune est une opération combinée du débarquement allié le  en Normandie. 
 Neptune est une mission de commando français.
 L'opération Neptune's Spear (« Trident de Neptune ») est le raid ayant mené à la mort d'Oussama ben Laden.

Culture et société

Arts plastiques 
 Neptune est une statue en marbre d'Augustin Pajou.

Aviation 
 Le Lockheed P-2 Neptune est un avion de patrouille maritime américain.

Bâtiments 
 L'escalier de Neptune est une série d'écluses en escalier situées à , en Écosse (Royaume-Uni).
 De nombreuses fontaines de par le monde sont nommées .
 Il existe de nombreux , érigés en l'honneur du dieu.
 La tour Neptune est un gratte-ciel de La Défense, à Paris.

Cinéma et télévision 
 Neptune est une ville fictive de Californie, où se déroule la série Veronica Mars.
 Le Roi Neptune (King Neptune) est un court métrage américain, sorti en 1932.
 Neptune est le nom du personnage de Kayo Shin dans la version française de Dragon Ball Z.

Marine 
 Le Neptune est un vaisseau français de 80 canons, lancé en 1803.
 Le Neptune est un cuirassé français, lancé en 1887.
 La Neptune est une barque à voiles latines du lac Léman, lancée en 1904.
 Le Neptune est une réplique de galion, utilisée en 1986 pour le film Pirates de Roman Polanski.

De nombreux autres navires ont porté le nom de Neptune :
 Onze navires ont porté le nom de , une appellation fréquente de la Royal Navy.
 Le Neptune, navire marchand anglais, qui s'échoue dans la nuit du 22 au  à Plouguerneau et est pillé par une meute de pilleurs d'épaves du Pays pagan. Il transportait entre autres de la porcelaine de Chine.
 Le brick Le Neptune, partit de Cette et pris dans la tempête, fut largement détruit, devenant une épave, le  au large de Barcelone, mais sans couler. Les naufragés restés à bord et dont certains survécurent, furent sauvés par la galiote hollandaise Good-Hope le .
 Le Neptune, un bateau de transport haïtien reliant Jérémie (ville située au sud d'Haïti) et Port-au-Prince, a fait naufrage le  ; ce naufrage a fait 800 morts et près de 500 disparus.
 LUnion Neptune, petit cargo battant pavillon des îles Cook près de la Nouvelle-Zélande, a fait naufrage près de l'Île d'Oléron le  ; il transportait de l'oxyde de fer, un poison pour les fonds marins.

Musique 
 Neptune est un groupe de rock américain.
 The Neptunes est un tandem de producteurs de RnB et hip-hop américain, formé de Chad Hugo et Pharrell Williams.

Radio 
 Neptune FM est une station de radio sur 91.9 à l'île d'Yeu (Frtance).
 Radio Neptune est une radio associative de Brest.

Théâtre 
 Le Théâtre de Neptune est une pièce de théâtre acadienne de 1606.

Patronyme 
 Yvon Neptune est un ancien Premier ministre d'Haïti, en fonction de 2002 à 2004.

Toponyme

Australie 
 les , deux groupes d'îles proches de l'entrée du golfe Spencer, en Australie-Méridionale ;

Canada 
 l'île Neptune dans la baie Déception, dans la région administrative du Nord-du-Québec ;

États-Unis 
 Neptune, une ville du New Jersey ;
 Neptune Island, une île de New Rochelle.

Italie 
 la grotte de Neptune, une formation karstique située sur le territoire de la commune d'Alghero, en Sardaigne.

Notes et références

Voir aussi